Priscinus ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Peducaeus Priscinus, römischer Konsul 110
 Marcus Peducaeus Stloga Priscinus, römischer Konsul 141
 Quintus Peducaeus Priscinus, römischer Konsul 93
 Titus Orbius Priscinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)